Divizia A (1953) – 36. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna CCA București. Nowym mistrzem Rumunii został zespół IC Oradea. Tytuł króla strzelców zdobył Titus Ozon, który w barwach klubu Dinamo Bukareszt strzelił 13 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

1953 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
1953 w Rumunii